

Patronyme 
 André Grasset de Saint-Sauveur, fils (1758-1792), religieux béatifié Québécois ; 
 Armand Grasset (1838-1911), général français ;
 Louis Auguste Grasset (1799-1879), collectionneur et conservateur de musée français ;
 plusieurs 
 Claude Sosthène Grasset d'Orcet (1828-1920), archéologue français ;
 Ernest Grasset (1844-1922), contrôleur général de la marine français ;
 Edmond Grasset (1852-1880), sculpteur français ; 
 Marie Denys H. Étienne, comte de Grasset (1918-2018), général de division français ;
 Eugène Grasset (1845-1917), graveur et décorateur français ;
 Eugène de Grasset (1794-1877), marquis et parlementaire français ;
 Ferdinand Grasset (1817-1894), amiral français ;
 Frédéric Grasset (1943-), ambassadeur de France ; 
 Frédéric Grasset (1848-1911), artiste peintre français, né à Cholet ;
 Georges Grasset (1910-1998), résistant français, Compagnon de la Libération ;
 Isaac Édouard Grasset (1802-1865), diplomate français ;
 Jean-Jacques Grasset (1769-1839), violoniste, compositeur et chef d'orchestre français ;
 Jean-Marie de Grasset (1821-1877), homme politique français ; 
 Joseph Grasset (1849-1918), médecin français ;
 Léo Grasset (1989-), vidéaste et écrivain français ;
 Maurice Grasset (1863-1932), amiral français ;
 Pierre Grasset (1921-2010), acteur français ;
 Raymond Grasset (1892-1968), médecin et homme politique français ;
 Yvon Grasset homme politique français ;

Toponymes
Lac Grasset, un plan d'eau de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Maison d'édition 
 Éditions Grasset, Paris.

Autre 

 Le Collège André-Grasset, cégep du Québec ;
 Le Grasset, caractère d'imprimerie;
 (34708) Grasset est un astéroïde
 Hôtel Grasset
 Rue John-Grasset, 1205 Genève

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme